Чапа́ево (устар.: Кешен-Аух, ) — село в Новолакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Чапаево как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено к югу-западу от города Хасавюрт, на левом берегу реки Ярык-су, напротив районного центра села Новолакское.

История 
Согласно чеченскому учёному к.и.н. А. А. Адилсултанову, на месте села персидским шахиншахом Хосровом I Ануширваном было возведено оборонительное укрепление Кешне, которое вновь приводится в арабских источниках, описывающих походы войск Арабского халифата на Северный Кавказ в VIII веке.

Во время всеобщего восстания 1840 года в Чечне 7 апреля А. Галафееву удается отбить у горцев село Кишень-Аух, но часть жителей ушли в горы. Аул был сожжен. Покинув Кишень-Аух, со своим отрядом генерал отправился в соседний аул Акташ-Аух. При переходе через реку Ярыксу отряд генерала был атакован мюридами Ташев-Хаджи и понес большой урон. Генерал А. Галафеев был вынужден отказаться от дальнейшего продвижения и вернуться в укрепление Герзель-аул.

Основано в 1840 г. В 1841 году во время Ауховской операции русских войск аул был сожжен, а население переселено в Андреево и окрестные кумыкские селения.
В 1883 году Кишень-Аух имел 216 дворов, в которых проживало 1041 человек, нац. — чеченцы, 2 мечетей.

Выходцем из Кешен-Ауха был Уллубий-мулла наиб Ауха.

После 1944 г. 
Во время депортации чеченцев в 1944 году население было выслано в Среднюю Азию, на место прежних жителей были поселены лакцы из сёл Чакал (включая хутора  Бярних, Кичурлух, Тукат, Улла-Уртту, Халух-Мащи) и Чара Кулинского района. Существует проект по переселению Лакского населения в район Махачкалы и восстановлению Ауховского района.

Население 

Национальный состав по переписи 2002 г.: лакцы − 87 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Галерея

Образование 
 Чапаевская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Тайпы 
В селе проживают представители следующих чеченских тайпов:
 Зогой (),
 Цечой (),
 Овршой,
 Чхарой (,
 Ноккхой,
 Кавстой (),
 Чунгрой,
 Шинрой.

Известные уроженцы 
 Ширвани Мурадов — олимпийский чемпион и чемпион Европы

Микротопонимия 
 Висирзи отар «Висирзин хутор» — прошлом хутор
 Шелма Iин (Шелма ин) «Шелма (?) ущелье»
 Гӏедал (Гедал) «?»
 Аймантӏа (Айманта) «На (искусственном) пруду»
 Ибарне «?»
 Шина эвла юккъера хи «Источник, что между двумя аулами»
 Капсар тӏай (Капсар тай) «Капсара мост»
 Ана-хи «Целебный источник»
 Эвлана юккъера хьаст (Эвлана юккера хаст)
 Шина хи хьаст (Шина хи хаст) «Источник двух речек»
 Сабги ирзе «Сабги (л.) поляна»
 Iумхана мохк (Умхана мохк) «Умхана владение»
 Джамалан мохк (Джамалан мохк) «Джамала владение»
 Эскарханан мохк (Эскарханан мохк) «Эскархана владение»
 Ханбетар отар (Ханбетар отар) «Ханбетара хутор»
 Ханакъин отар (Ханакин отар) «Ханаки хутор»
 Гӏаьри отар (Гяри отар) «Гяри хутор» прошлом хутор
 Инаркъа отар (Инарка отар) «Инарка хутор» прошлом хутор
 Витенбен хьаст (Витенбен хаст) «Витенбе источник»
 Iасмара мохк (Асмара мохк) «Асмара владение»
 Адаман мохк (Адаман мохк) «Адама владение»
 Адаман хьаст (Адаман хаст) «Адама источник»
 Кӏонт (Конт) — «?»
 Булкъ хи (Булкъ хи) «Булкъ родник»
 Салтин хьун (Салтин хун) «Солдатский лес»
 Саьмбен пхьалгӏа (Сямбен пхалга) «Сямбе кузня»
 Яьсе завт (Ясе завт) «Ясе завод»
 Темир завт «Темира завод»
 Говраш хохку атагӏа (Говраш хохку атага) «Долина, где проводят конные скачки»
 Юьстх лам (Юстх лам) «Крайняя гора» — гора кешанойцев.
 Арба-лам «Арба-гора» — гора кешанойцев.
 Шуьйра гӏо долу лам (Шюйра го долу лам) «С широким склоном гора» — гора кешанойцев.
 Алдам хьайр (Алдам хайр) «Алдама мельница»
 Элжиргхьажин хьайр (Элжиргхажи хайр) «Элжиргхаджи мельница»
 Элжиргхьажи беш «Элжиргхажи (ореховый) сад»
 Саярсан хьайр (Саярсан хайр) «Саярса мельница»
 Саярсан беш (Саярсан беш) «Саярса сад (ореховая роща)»
 Кешанхойн мохк (Кешанхойн мохк) «Кешанхойцев владения»
 Мирз-гӏала (Мирз-гала) «Мирза укрепление»
 Кешана-гӏап (Кешана-гап) «Кешана укрепление»
 Ибарна мохк (Ибарна мохк) «Ибарна земля (поле)» прошлом хутор
 Ибарна кӏажа (Ибарна кажа) «Ибарна (л.) поляна»
 Астен отар (Астен отар) «Кизиловый хутор» — прошлом хутор
 Мухьмада мохк (Мухмада мохк) "Мухмада поле (земля)
 Алхсте хи (Алхсте хи) «Алхсте источник»
 Алхста тӏай (Алхста тай) «Алхста мост»
 Элибавинчу (Элибавинчу) «Князей (где) истребили» прошлом хутор
 Чаригато (Чаригато) «Чари теснина»
 Салмирзера отар (Салмирзера отар) «Салмирзаевых хутор» прошлом хутор
 Салмирзера хьу (Салмирзера ху) «Салмирзаевых лес»
 Iумархьажи хьу (Умархажи ху) «Умархаджи лес»
 Ибарна чоь (Ибарна чё) «Ибарна впадина (лощина)»
 Саӏдули отар (Саъдули отар) «Саъдули хутор» прошлом хутор
 Боккха корта (Боккха корта) «Большая вершина (возвышенность)»
 Гӏазмахьмин хьайр (Газмахмин хайр) «Гамзмахми мельница»
 Закархьажин хьайр (Закархажин хайр) «Закархаджи мельница»
 Пашни хьайр (Пашин хайр) «Паши мельница»
 Булкх-хи (Булкх-хи) «Родник (речка)»
 Хин корта (Хин корта) «Исток речки»
 Зандакъ гӏо некъ (Зандак го нек) «В Зандака идущая дорога»
 Цӏечой-эвл (Цечой-эвл) «Цечойцев поселение» — квартал
 Бона-эвла гӏо некъ (Бона-эвла го нек) «Дорога, идущая в Бона-эвл»
 Гӏера гоьза дукъ (Гера гёза дук) «Хребет (где) собирается дружина»
 Гӏера гоьза кешнаш «Гера гёза кладбище»
 Без-Iинчу (Без-инчу) «Без-лощине в» прошлом хутор
 Вис-ирзе (Вис-ирзе) «Виси лесная поляна» — прошлом хутор
 Цӏечу берд кӏел (Цечу берд кел) «Подбережное»
 Чалм Iине (Чалм Ине) «Чалм лощине к» прошлом хутор
 Кешанхой отар (Кешанхой отар) «Кешанойцев хутор»
 Къахьара отар (Кахара отар) «Кахара хутор»
 Бокин пхьалгӏа (Бокин пхалга) «Боки кузня»
 Израил пхьалгӏа (Израил пхалга) «Израила кузня»
 Ати гадарг дуташ завт (Ати гадарг дуташ завт)
 Ана хи (Ана хи) «Ана источник»
 Iинчур хьаст (Инчур хаст)
 Гӏурий-хи (Гурий-хи) «Акташ река»
 Капсар кӏелара хьаст (Капсар келара хаст)
 Жумамаьждиг (Жумамяждиг) «Общественных молитв (?ничных молитв) мечеть».

Примечания 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Объекты, названные в честь Василия Чапаева